Il 6 e 7 maggio 2012 (con ballottaggio il 20 e 21 maggio) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Ardea

Cerveteri

Civitavecchia

Ladispoli

Frosinone

Frosinone

Ceccano

Latina

Gaeta

Minturno

Sezze

Rieti

Rieti

Viterbo

Tarquinia 

Lazio
2012